William Davies (1890-1967) – angielski rugbysta
 William Davies (1814-1891) – brytyjski paleontolog
 William Davies – brytyjski scenarzysta
 William Davies (1881-1942) – kanadyjski strzelec
 Billy Davies (ur. 1964) – szkocki piłkarz i trener
 William Davies (1882-1966) – walijski piłkarz
 William Davies (1890-1967) – walijski rugbysta